A Guilty Conscience – film del 1913 diretto da Jerold T. Hevener
 A Guilty Conscience – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Thanhouser Film Corporation
 A Guilty Conscience – film del 1921 diretto da David Smith